Генеральный секретарь (генсек) — старшее должностное лицо какой-либо организации (партии, профсоюза, международной организации):

 Генеральный секретарь ЦК КПК
 Генеральный секретарь ЦК ТПК
 Генеральный секретарь ЦК КПВ — глава Коммунистической партии Вьетнама
 Генеральный секретарь ЦК НРПЛ — глава Народно-революционной партии Лаоса
 Генеральный секретарь ОБСЕ
 Генеральный секретарь ООН
 Генеральный секретарь ЦК КПСС
 Генеральный секретарь ВСЕХБ — руководитель ВСЕХБ
 Генеральный секретарь ВФП — руководитель ВФП в 1931—1936 гг.
 Генеральный секретарь РФП — руководитель РФП в 1943—1945 гг.

Должности